

Editoria 
Editori Laterza – casa editrice con sede a Bari, fondata da Giovanni Laterza
Scrittori d'Italia Laterza – collana di testi dal 1910 al 1987 della casa editrice Casa editrice Laterza

Geografia 
Laterza – comune italiano della Provincia di Taranto in Puglia

Persone 
 Alessandro Laterza – editore italiano, cugino di Giuseppe Laterza
 Antonietta Laterza – cantautrice e attrice teatrale italiana
 Giovanni Laterza – editore italiano
 Giuseppe Laterza – editore italiano, figlio di Vito Laterza
Jerry Laterza – calciatore paraguaiano
 Lara Laterza – calciatrice italiana
 Luigi Laterza – vescovo cattolico italiano
 Maria Laterza – cestista italo-statunitense
 Tom Laterza – calciatore lussemburghese
Tony Laterza –  allenatore statunitense di pallacanestro maschile
 Vito Laterza – editore italiano, nipote di Giovanni Laterza